Garland steht für:
 Garland (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Garland ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten
 Garland (Alabama)
 Garland (Arkansas)
 Garland (Illinois)
 Garland (Maine)
 Garland (Nebraska)
 Garland (North Carolina)
 Garland (Tennessee)
 Garland (Texas)
 Garland (Bowie County, Texas)
 Garland (Utah)
 Garland County, Arkansas